Kirmse ist der Familienname folgender Personen:

 Carl L. Kirmse (1888–1982), deutscher Filmarchitekt
 Emil Kirmse (* 1913), deutscher Radsportler und Radsporttrainer
 Fritz Kirmse (* 1912), deutscher Violinist
 Johannes Kirmse (1876–1930), deutscher Fußballpionier und Sportfunktionär
 Reinhard Kirmse (* 20. Jh.), deutscher Chemiker
 Wolfgang Kirmse (* 1930), deutscher Chemiker